Орлистат — лекарственное средство, специфический ингибитор желудочно-кишечных липаз. Используется как средство для снижения веса.

Химическое описание 
Белый кристаллический порошок, практически не растворим в воде, но легко растворим в этаноле и метаноле.

Фармакокинетика 

Орлистат в кровь практически не проникает — через 6 часов после приёма концентрация препарата в крови составляет менее 6 нг/мл, ввиду чего орлистат не обладает системным воздействием. Метаболизируется в стенке кишечника до неактивных метаболитов. Выводится с калом (97 %), при этом 83 % — в неизменённом виде. Через 5 суток полностью элиминируется из организма.

Фармакодинамика 
Препарат обладает высокой липофильностью и смешивается с каплями жира.
Орлистат ковалентно связывается с активным центром панкреатической и желудочной липаз, тем самым инактивируя их. Ввиду ингибирования желудочно-кишечных липаз триглицериды не могут проникнуть в кровь. При этом создаётся дефицит энергии, что приводит к мобилизации жира из депо. Под влиянием орлистата уменьшается в основном масса висцеро-абдоминального жира.
Также орлистат способствует снижению гиперхолестеринемии — ввиду снижения количества свободных жирных кислот и моноглицеридов в просвете кишки — уменьшается растворимость холестерина, что снижает его способность проникать в кровь. 
Вследствие нормализации липидного состава крови повышается чувствительность тканей к инсулину, снижается гиперинсулинемия, что также способствует уменьшению массы висцеро-абдоминального жира. По данным мультицентровых плацебоконтролируемых исследований, через 52 недели применения орлистата в стандартных дозах масса тела снижалась на 6,2 % от исходной, уровень инсулина снижался на 18 %.

Показания 
Препарат применяется для лечения избыточной массы тела, ожирения, метаболического синдрома.

Противопоказания 
 синдром мальабсорбции
 Употребление запрещено при возрасте менее 12 лет.
 нефролитиаз и гипероксалурия (так как при применении орлистата повышается концентрация оксалатов в моче)

Режим дозирования 
Препарат применяется в дозе 120 мг (1 капсула) во время каждого приёма пищи. Если приём еды пропущен или содержит мало жира, то приём препарата можно пропустить.

Орлистат принимается не менее 3 месяцев. Увеличение дозы орлистата свыше рекомендованной (120 мг 3 раза в сутки) не приводит к усилению его терапевтического эффекта.

Побочные действия 
Со стороны желудочно-кишечного тракта:
 учащение дефекации — 20,4 %
 маслянистые выделения из заднего прохода — 17,5 %
 метеоризм — 23,9 %
 недержание кала — 7,7 %
Побочные эффекты со стороны ЖКТ обусловлены высоким содержанием жира в пище.
По данным статистики, из-за этих побочных эффектов прекращают приём препарата 8,8 % пациентов.
Для профилактики возникновения этих явлений следует придерживаться умеренной гипокалорийной диеты, содержащей не более 30 % жира (от общего суточного калоража). При этом побочных эффектов не наблюдается.
Также в течение первых 1-4 недель приёма препарата наблюдаются побочные эффекты со стороны нервной системы:
 головная боль — 30 %
 головокружение — 5 %
 нарушение сна — 3,9 %
 тревожное состояние — 4,7 %
Препарат может вызывать кишечную стеаторею из-за нарушения всасывания жиров и дефицит жирорастворимых витаминов.

Беременность и лактация 
Применение препарата в период беременности и лактации нежелательно, так как приводит к снижению поступления в организм жирорастворимых витаминов, что крайне нежелательно в период беременности и лактации.

Лекарственное взаимодействие 
Орлистат снижает всасывание жирорастворимых витаминов: β-каротина (витамин А), α-токоферола (витамин Е) и витамина К на 30 %.

Приём алкоголя не влияет на фармакокинетику и фармакодинамику орлистата.

Литература 
 Obesity epidemic puts millions at risk from diseases [press release]. Geneva: World Health Organization; June 12, 1997; 46.
 RЪssner S. Internat J Obesity 2002; 26 (Suppl. 4): S2-S4.
 Controlling the global obesity epidemic. World Health Organization. 2002;
 International Obesity Task Force. Obesity in Europe. The case far action. 2002 www.iotf.org.
 Rankinen T, Perusse L, Weisnagel S et al. Obes Res 2002; 10: 196—243.
 Петеркова В. А., Ремизов О. В. Ожирение и метаболизм. 2004; 1: 17-23.
 Prentice AM, Jebb SA. Br Med J 1995; 311: 437-9.

Примечания 

Другие гиполипидемические средства
Сложные эфиры карбоновых кислот